Tailândia
Phuket (ilha) — ilha no mar de Andamão
Phuket (província)
Phuket (cidade) — capital da ilha e da província homónima
Phuket Air — companhia aérea

Desambiguações de topônimos